Городище — комплексна пам'ятка природи місцевого значення в Іванківському районі Київської області
 Городище — комплексна пам'ятка природи місцевого значення в Обухівському районі Київської області
 Городище — комплексна пам'ятка природи місцевого значення в Лубенському районі Полтавської області
 Городище — геологічна пам'ятка природи місцевого значення в Золотоніському районі Черкаської області
 Городище — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення в Тлумацькому районі Івано-Франківської області